Tektaphos () ist in der griechischen Mythologie der Name von:

 Tektaphos, Sohn des Doros, auch Tektamos genannt
 Tektaphos (Indien), Vater der Eerie
 Tektaphos (Lapithe)